Борис Шульгин:
 Шульгин, Борис Викторович (1878—1953) — генерал-майор, участник Белого движения.
 Шульгин, Борис Владимирович (1905—1962) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.